

Géographie

Le fleuve et ses parties 
Le Rhin, en allemand Rhein, en néerlandais Rijn, est fleuve majeur d'Europe occidentale (1233 km de cours).
Les deux rivières suivantes de Suisse se rejoignent pour former le Rhin :
 le Rhin antérieur, auquel on attribue les sources du Rhin, et
 le Rhin postérieur.

Les diverses parties du Rhin tout au long de son cheminement : 
 le Rhin alpin de la confluence des Rhin antérieur et Rhin postérieur au lac de Constance 
 le Haut-Rhin entre le lac de Constance et Bâle
 le Rhin supérieur entre Bâle et Bingen am Rhein
 le Rhin moyen entre Bingen am Rhein et Bonn
 le Rhin inférieur jusqu'aux Pays-Bas
À partir de son entrée aux Pays-Bas, le Rhin se subdivise en nombreux bras :
 le Rhin courbé (Kromme Rijn)
 le Rhin de Leyde aux Pays-Bas
 le Delta du Rhin aux Pays-Bas
 le Nouveau Rhin ou Nieuwe Rijn
 le Vieux Rhin ou Oude Rijn

Autres rivières 
Le Rhin, en allemand Rhin, est par ailleurs aussi le nom d'une rivière, affluent de l'Havel a Brandebourg et sous-affluent de l'Elbe, qui coule en Brandebourg au nord de Berlin (133 km de cours).
 Rhin, un affluent de l'Elbe à Glückstadt
 Rhin, un affluent de la Wipper en Thuringe
 Rhin, un affluent du Croult, qui prend sa source à Louvres et rejoint le Croult à Goussainville.

Entités administratives 
Bas-Rhin :
 le Bas-Rhin, un département français
 le Grand-Duché du Bas-Rhin, une province de Prusse
 le cercle du Bas-Rhin-Westphalie, un cercle impérial du Saint-Empire romain germanique
 le cercle du Bas-Rhin, une subdivision du grand-duché de Bade
Haut-Rhin: 
le Haut-Rhin, un département français
le cercle du Haut-Rhin, un cercle impérial du Saint-Empire romain germanique
 le cercle du Haut-Rhin, une subdivision du grand-duché de Bade
le cercle électoral du Rhin, un cercle impérial du Saint-Empire romain germanique
 le cercle du Rhin-Moyen, une subdivision du grand-duché de Bade
 le Rhin-et-Moselle, un ancien département français 
 la Confédération du Rhin, une confédération d'États allemands de 1806 à 1813
 le Palatinat du Rhin, un État du Saint-Empire romain germanique

Autres noms de lieux 
 le Rhin romantique, nom donné au fleuve entre Bingen et Coblence.
 les Chutes du Rhin
 le Palais du Rhin à Strasbourg, ancien palais impérial hébergeant désormais la commission centrale pour la navigation du Rhin.

Culture et littérature 
 Rhin, dieu-fleuve (potamos) de la mythologie grecque
 Le Rhin, œuvre de Victor Hugo
 le Rhin en feu, manifestation culturelle sur le Rhin romantique.

Autres

Voies de communication 
 le Rhin d'acier, une ligne de chemin de fer entre l'Allemagne et la Belgique
 LGV Rhin-Rhône
 Canal du Rhône au Rhin
 Canal de la Marne au Rhin

Armées 
 Armée du Rhin (Louis XIV) : unité Française des guerres de Louis XIV  
 Armée du Rhin (Révolution française) : unité Française des guerres de la Révolution et de l'Empire (1791-1815)
 Armée du Rhin (1870) : unité Française de la guerre de 1870
 Armée du Rhin (entre-deux-guerres) : unité Française d'occupation créée en 1919, à la suite du traité de Versailles qui exista jusqu'en 1930 
 Armée du Rhin nom donné, parfois, à la 1re armée française de la Seconde Guerre mondiale

Fédération d'États ou d'Églises 
 la Ligue du Rhin
 la Conférence des Églises riveraines du Rhin.

Industrie automobile 
 Ford Rhein (aussi Ford Rhin), type de camion produit à Cologne par Ford Allemagne

Voir aussi
 la Rhénanie, la Rhénanie-Westphalie, la Rhénanie-Palatinat
 le Fossé rhénan
 la Prusse rhénane ou Province rhénane, une province de la Prusse
 la Bavière rhénane, une subdivision du royaume de Bavière
 la Hesse rhénane, une subdivision du grand-duché de Hesse-Darmstadt
 le Palatinat rhénan, une région du land de Rhénanie-Palatinat